ECAS ist die Abkürzung für:
 Electronically Controlled Air Suspension, elektronisch geregelte Luftfederung
 European Cardiac Arrhythmia Society
 European Center of Adaptive Systems, siehe Adaptronik
 European Citizen Action Service , siehe Europäische Bürgerkonferenzen
 European Cities of Advanced Sound
 European Commission Authentication Service

ECAs ist die Abkürzung für:
 Export Credit Agencys, siehe Außenhandelsinstrument

Siehe auch:
 EKAS

Abkürzung